, é um músico compositor, e produtor japonês, baseado em Tóquio e Nova York. "Maestro" dos Cavaleiros da Ordem de São Silvestre Papa, e maestro compositor para a  Vaticano. Masuda também é membro da National Academy of Recording Arts and Sciences (The Recording Academy) e seu trabalho foi descrito como "um dos tesouros artísticos deste mundo. Um pianista internacional líder de Kawai. Masuda é o único jogador do Crystal Grand Piano de um milhão de dólares. Um nobre da Europa e da Ásia. O Embaixador da Iniciativa Internacional para a Paz Nações Unidas.

Biografia

Juventude 
Kento Masuda começou a tocar piano com 5 anos de idade. Enquanto preferia compor a sua própria música ao invés de tocar os repertórios mais comuns, Masuda participou em vários concursos para jovens músicos talentosos. Aos 10 anos de idade, começou a vencer várias competições incluindo a Junior Original Competition da Yamaha Music Foundation.

Primeiros Anos 
Desde 1990, Masuda começou a participar em apresentações públicas profissionais como músico empregado da YAMAHA aos 17 anos, ao mesmo tempo que interpretava composições clássicas e modernas em eventos, salões de cerimónia e nas instalações da Yamaha na Quinta Avenida em Nova Iorque. Apenas um ano mais tarde, Masuda lançou o seu primeiro álbum de originais “Wheel Of Fortune”. Entre 1993 e 1995, Masuda viveu em Nova Iorque, onde trabalhou como produtor musical. O seu sucesso desde muito cedo criou as bases para uma vida de espetáculos, composição, e produção musical. Durante estes anos, Masuda participou em vários projetos e empregos na área da música, nos quais se incluem rádio, jogos de vídeo e várias ofertas musicais de TV/CM em Tóquio. Estas foram escritas (música e letra), arranjadas e interpretadas no piano por Masuda. Masuda também produziu o seu álbum de originais a solo “MYOJYOW” (uma transliteração pouco comum de 明星 (myōjō), a palavra japonesa para “Estrela da Manhã” ou Vénus) a 19 de junho de 1998. Desde então, tem usado o pseudónimo “Kent Masuda”. “MYOJYOW” foi masterizado por Bobby Hata. A 26 de Outubro de 1999, Masuda lançou “MEMORIES”. Ambos os álbuns foram lançados nos E.U.A., o que levou Masuda a receber críticas positivas de grandes empresas, incluindo o escritório de gestão de Steve Vai do Sepetys Entertainment Group em Santa Monica. O CEO Ruta Sepetys (que também é produtor musical) sugeriu que Masuda se juntasse a Steve Vai, mas Masuda optou por continuar a carreira como artista a solo.

Década de 2000 
Em 2000, Masuda fundou a sua editora, Kent on Music, Inc. (ASCAP) e, simultaneamente, produziu e gravou “Externalnet” em Tóquio. O sexto álbum “HANDS” foi lançado a 26 de agosto de 2003, misturado pelo produtor Tadashi Namba e masterizado por Bobby Hata em Los Angeles, CA. Masuda utilizou o seu pseudónimo “KENT” na primeira edição deste álbum. O álbum foi promovido a MIDEM em Cannes, França. De seguida, entrou no mercado de música europeia, particularmente entre o público alemão, o que levou Masuda a conseguir uma entrevista com a Klassik Radio Hamburg. Além disso, a patrocinadora do programa, dona da Galerie ATTA, Ruth Atta, juntamente com a artista Delphine Charat (que pintou o retrato de Masuda), demonstraram a ligação da música à pintura e obra-de-arte.

Em 2005, Masuda assinou com a JPMC Records, uma editora suíça sedeada em Nova Iorque e tornou-se membro da ASCAP. Desde então, não usa nenhum pseudónimo e usa apenas o seu nome “Kento Masuda”. O seu sétimo álbum, “GlobeSounds”, foi lançado a 13 de junho de 2006 e misturado pelo produtor nomeado para um Grammy Charles Eller e Lane Gibson. "GlobeSounds" foi masterizado por Bobby Hata. Durante as gravações de “GlobeSounds”, o Embaixador Hon. Madeleine M. Kunin visitou o estúdio de Eller em Charlotte, VT.

Em 2007, a música de Masuda continuou a crescer a partir do Myspace e Last.FM sendo igualmente divulgada em estações de rádio internacionais. O seu repertório de composições e gravações já foi apresentado na MTV, NME Magazine, e BBC Music. Em 2009, Masuda criou vários vídeos musicais: "So We Are" "Shine On" um documentário "Down to Earth" que descreve o seu álbum “GlobeSounds” e "Musical Notation and Concrete Poetry" (com a autora Diana Macs e o poeta português, Luís Adriano Carlos).

2010s 
 

Kento Masuda foi distinguido pelos Cavaleiros da Ordem Soberana e Militar de Malta. O oitavo álbum de Masuda “Light Speed+” foi lançado a 11 de Setembro de 2010. Com um forte ênfase e peso na composição, Masuda demonstrou o seu estilo único com um álbum de longa duração. Depois disso, Masuda recebeu uma menção honrosa no "International Songwriting Competition", com "Tree" (do álbum "GlobeSounds") na categoria instrumental. Em 2012, recebeu nova menção honrosa na mesma categoria. ottenendo una successiva menzione d'onore nel 2012 nella stessa categoria.

Em 2011, Masuda compôs música para o desfile de moda Femme Autumn Winter 2011-2012 Paris Fashion Week do célebre estilista Yohji Yamamoto que contou com as suas composições "Hands" e "Little Tokyo Poetry". A colaboração entre ambos continuou no vídeo musical criativo de Masuda intitulado “Godsend Rondo”, realizado por Tomo Oya em Hokkaido. Neste vídeo, Masuda vestiu roupa da coleção Pronto-a-vestir de Yamamoto. O vídeo “Godsend Rondo” já ultrapassou as 100 000 visualizações no YouTube e o seu trabalho ganhou inúmeros prémios.

A 26 de setembro de 2012, foi lançado o primeiro álbum de piano a solo e livro de piano “All in the Silence” aos quais se seguiram dois espectáculos ao vivo “Force in the Silence” e “Force in the Silence 2” na Sala de Concertos Acústicos Musicasa em Tóquio, Japão. As suas performances incluíram peças clássicas que destacaram a sua carreira até à atualidade, com temas que abordam os vários sentimentos da vida juntamente com os pensamentos tácitos e compartilhados que transcendem todas as fronteiras.

A 16 de Abril de 2014, Kento Masuda lançou o seu décimo álbum “Loved One”, que foi produzido por Masuda e pelo galardoado produtor de Miami, Gary Vandy.  "Loved One" foi gravado no Estúdio de Gary Vandy em Miami, que produziu gravações que ganharam 8 Grammys juntamente com vários álbuns de platina. “Loved One” inclui participações dos músicos Paul Messina (Flashpoint) e Kevin Marcus Sylvester (Black Violin) e utilizou o processo HQCD para uma qualidade de som superior.

A 14 de Novembro de 2014, Masuda, juntamente com o cantor e compositor japonês Hiroko Tsuji, o harpista italiano Fabius Constable (Celtic Harp Orchestra), soprano Donatella Bortone, e o alaudista libanês e árabe Ghazi Makhoul atuaram no concerto dinâmico e multicultural “5 ELEMENTS LIVE” na CASA DEI DIRITTI em Milão, Itália.  Este evento de música único ligou as sonoridades e vozes do oriente e ocidente, enquanto os produtores e colaboradores Masuda e Constable partilharam a sua visão de que a música é absoluta e uma afirmação de vida. A 6 de Dezembro de 2014, Masuda atuou na celebração Monumentalis Ecclesiae Sancti Silvestri Societas, “Associazione dei Cavalieri di San Silvestro", em Tivoli, Itália.

A 8 de Fevereiro de 2015, Kento Masuda participou na prestigiosa 57ª Cerimónia dos Prémios GRAMMY em Los Angeles. Kento estava oficialmente nomeado para quatro prémios pelo seu último álbum, “Loved One”, produzido por Kento e Gary Vandy. O ano de 2015 continuou a ser um ano marcante para Kento, tendo sido nomeado para o Holywood Music em Media Awards pela sua composição de 2002 “Tree”, uma peça clássica do repertório de Kento. Foi também reconhecido pelos Global Music Awards e foi homenageado como vencedor da medalha de prata por “Addicted” (com Paul Messina) do seu último álbum “Loved One” (2014).

A 5 de Julho de 2017, Kento Masuda recebeu um prémio Artisan World Festival Peace International Initiative “Music, Performance & Humanitarian” da H.R.H. Princess Angelique Monet das Nações Unidas (Cimeira & Concerto da Paz Mundial & Tolerância) das Hamptons das Nações Unidas em Nova Iorque. Esta seleção baseia-se no seu contínuo envolvimento com as artes do espetáculo e com o seu compromisso com projetos humanitários que promovam a diversidade e preservação cultural e paz mundial, além da sua contribuição inovadora na música. Este grupo é uma parte da New Generation In Action, uma organização suportada pelas Nações Unidas com Estatuto Consultivo Especial junto das Nações Unidas para o Desenvolvimento Económico e Social.

Em 2018, Kento Masuda compôs uma peça clássica de marcha que uma Alteza Real Imperial pediu a ele para escrever a honra. Em termos de seu evento único, Masuda também recebeu o título de Conde da dinastia Ordem de Rurik em 2016.

Masuda participou do 61º Grammy Awards ao lado da popstar sueca Elsa Andrén em 10 de fevereiro de 2019.

No dia 11 de maio, Kento Masuda se apresentou no concerto de gala dos Cavaleiros de St. Sylvester no St. Regis Rome Grand Hotel. Masuda também realiza seu Modelo de Assinatura do KAWAI Piano CR-1M. Este piano raro é limitado a cinco peças e um valor de € 1 milhão de uma peça.

2020s 
Em 21 de dezembro de 2021, Kento Masuda lançou seu 11º álbum KENTOVERSE, que foi produzido por Masuda e o premiado produtor Gary Vandy. Ele utiliza FLAC, como o processo de 24 bits 96kHz para qualidade de som superior. Cada composição transmite emoções em uma mistura intrincada de notas, uma matriz de ritmo e tons. Os marcos deste álbum incluem a comissão composicional do tema maçônico do Grande Arquiteto do Universo para uma marcha real pela Casa de Rurikovich, onde Masuda também foi homenageado com o título de Conde. Onde o silêncio é a alma de tudo, onde o céu entra no coração e se torna o universo, onde o tempo não existe mais, onde o instante é a eternidade. Há momentos que marcam nossas vidas, momentos em que o tempo se divide em duas partes: antes e depois.

Estilo e influência 

O estilo de composição de Masuda é caraterizado por linhas de teclado intricadas com melodias óbvias, percussão e camadas de ritmos e sons que atraem a atenção do ouvinte para um mundo completamente novo com cada nota. Na sua entrevista, Masuda diz que que foi influenciado quer por Johann Sebastian Bach; "A sua teoria musical tem um enorme impacto em tudo, mesmo atualmente”; e Alan Menken; "A música dos filmes Disney tem tanta magia e promete sempre um final feliz”. Sua música é descrita como "inspiradora e hipnotizante", "suave e gentil". Suas composições têm uma transcendência vertical, uma trajetória ascendente “que traz uma integração com o divino”. 

Kento Masuda também é membro da Maçonaria. Ele é conhecido como compositor de música maçônica.

Honras 

 2014 Título "Cavaleiro" e "Maestro". Honrado por Monsenhor Luigi Casolini, concedido aos Cavaleiros da Ordem de São Silvestre Papa.
 2016 Título “Cavaleiro”. Homenageado por S.A.S. Príncipe Don Basilio Cali Rurikovich, concedido à Ordem dos Cavaleiros de Malta. 
 2016 Título “Comandante Cavaleiro”. Homenageado por H.R. & I.H. Grão-Príncipe Jorge Rurikovich, concedido à Ordem da dinastia Rurik. 
 2017 Titel „Ritterkommandeur“ Verliehen von Don. Michele Maria Biallo zum Edler Orden des Heiligen Georg von Rougemont (Confrèrie de Rougemont)
 2017 Homenageado pelo Artisan World Festival Peace International Initiative, premiado com o Music, Performance & Humanitarian Award.
 2018 Título "Cavaleiro". Honrado por Don. Basilio Cali, atribuído a Ordem Soberana e Militar de Malta.
 2018 Titel „Grã-Cruz" Honrado pelo governo brasileiro, concedido à Ordem do Mérito da Educação e Integração.
 2019 Título "Conde". Honrado por H.R. & I.H. Grande Príncipe Hans Máximo Cabrera Lochaber Rurikovich, atribuído a Dinastia ruríquida.
 2019 Título “Comandante”. Homenageado pela Sovereign Heraldic Institution, concedido à heráldica brasileira Ordem da Paz Universal.
 2020 Medalha de ouro pelo Instituto Humanista do Conselho Nacional em Paris, França.
 2020 Homenageado pela Organização Mundial dos Direitos Humanos (Afiliado às Nações Unidas), concedido ao Certificado de Apreciação.
 2022 Título ganense "Nobre Cavaleiro" Oheneba Nana Kame Obeng II, concedido à Casa Real de Sefvi Obeng-Mim.

Discografia

Álbuns em estúdio

Filmes de música

Livros

Prêmios e indicações

Ligações externas 

 
 

Compositores do Japão
Produtores musicais do Japão
Pessoas do período Showa
Pessoas do período Heisei